Orlęta Lwowskie – organizacja młodzieżowa
 Orlęta – czasopismo Korpusu Kadetów Nr 1
 Orlęta – organizacja młodzieżowa

 Kluby sportowe
 Orlęta Dęblin
 Orlęta Gorzów Wielkopolski
 Orlęta Kielce
 Orlęta Łuków
 Orlęta Radzyń Podlaski
 Orlęta Reda
 Orlęta Reszel